Mohamed Sanad (rukometaš), egipatski rukometaš
Mohamed Sanad (znanstvenik), egipatski znanstvenik, stručnjak za antene